Calder ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Calder (1898–1976), amerikanischer Bildhauer
 Alexander Stirling Calder (1870–1945), US-amerikanischer Bildhauer
 Anna Calder-Marshall (* 1947), britische Schauspielerin
 Charles S. T. Calder (um 1891–1972), britischer Archäologe 
 Clive Calder (* 1946), britisch-südafrikanischer Unternehmer und Musikproduzent
 David Calder (* 1946), britischer Schauspieler
 David Calder (Ruderer) (* 1978), kanadischer Ruderer
 Finlay Calder (* 1957), schottischer Rugbyspieler

 Jenni Calder (* 1941), britische Literaturhistorikerin und Dichterin
 Jim Calder (* 1957), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Katherine Calder (* 1980), neuseeländische Skilangläuferin
 Kyle Calder (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Muffy Calder (* 1958), britische Informatikerin
 Nigel Calder (1931–2014), britischer Wissenschaftsjournalist
 Norman Calder (1950–1998), britischer Historiker und Islamwissenschaftler
 Otmar Calder (* 1941), deutscher Fußballtrainer
 Peter Ritchie Calder, Baron Ritchie-Calder (1906–1982), schottischer Autor, Journalist und Hochschullehrer
 Riccardo Calder (* 1996), englischer Fußballspieler
 Richard Calder (* 1956), britischer Science-Fiction-Autor
 Robert Calder (1745–1818), britischer Seeoffizier
 Sam Calder (1916–2008), australischer Politiker
 Stephen Calder (* 1957), kanadischer Segler

Calder steht für:

 Calder (Aire), Nebenfluss des River Aire, England
 Calder (Saskatchewan), Dorf in Saskatchewan, Kanada
 Calder Abbey, Zisterzienserkloster in England

Siehe auch:

 Calder River, Flüsse in Australien
 River Calder, Flüsse im Vereinigten Königreich
 Kalder